Aleksander Skowroński (1863–1934) – polski duchowny katolicki, prałat, działacz narodowy i społeczny na Górnym Śląsk
 Aleksander Skowroński (1935–2020) – polski aktor teatralny i filmowy, aktor gdańskiego Teatru Wybrzeże i Teatru Miniatura

Zobacz też

Przypisy